Соревнования по спидскейтингу на 3-х пляжных Азиатских играх прошли 17—18 июня 2012 года в городе Хайяне (Китай) на площади Чуньчэн.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

10000 метров, очки, женщины 

17 июня 2012 года. 9:00 (UTC+8)

10000 метров, очки, мужчины 

17 июня 2012 года. 9:40 (UTC+8)

200 метров, время, женщины 

Квалификация. 17 июня 2012 года. 15:00 (UTC+8)

Финал. 17 июня 2012 года. 16:10 (UTC+8)

200 метров, время, мужчины 

Квалификация. 17 июня 2012 года. 15:35 (UTC+8)

Финал. 17 июня 2012 года. 16:35 (UTC+8)

500 метров, спринт, женщины 

Квалификация. 18 июня 2012 года. 9:00 (UTC+8)

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Полуфиналы. 18 июня 2012 года. 9:55 (UTC+8)

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал. 18 июня 2012 года. 10:30 (UTC+8)

500 метров, спринт, мужчины 

Квалификация. 18 июня 2012 года. 9:25 (UTC+8)

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Полуфиналы. 18 июня 2012 года. 10:10 (UTC+8)

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал. 18 июня 2012 года. 10:40 (UTC+8)

20000 метров, выбывание, женщины 
18 июня 2012 года. 15:00 (UTC+8)

20000 метров, выбывание, мужчины 
18 июня 2012 года. 16:00 (UTC+8)

Ссылки 
 Результаты соревнований

Спидскейтинг на Азиатских играх
Пляжные Азиатские игры 2012